Штруб () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штруб, Давид (1897—1985) — лихтенштейнский политик, бургомистр Вадуца.
 Штруб, Макс (1900—1966) — немецкий скрипач.